Moreland steht für:

 Moreland City, Verwaltungsgebiet in Melbourne, Australien
 Moreland-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Moreland Motor Truck Company, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller 

Moreland ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Moreland (Gloucester)

in den Vereinigten Staaten:
 Moreland (Alabama)
 Moreland (Arkansas)
 Moreland (Georgia)
 Moreland (Idaho)
 Moreland (Kentucky)
 Moreland (Louisiana)
 Moreland (New York)
 Moreland (Ohio)
 Moreland (Pennsylvania)
 Moreland (South Carolina)
 Moreland Corners (Ohio)
 Moreland Hills (Ohio)
 Moreland Mill (Kalifornien)
 Moreland Park (Florida)

Moreland ist der Familienname folgender Personen:
 Betsy Jones-Moreland (1930–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Earthwind Moreland (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler der NFL
 J. P. Moreland (* 1948), US-amerikanischer Philosoph und Theologe
 Jackie Moreland (1938–1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Moreland (* 1985), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Keith Moreland (* 1954), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Mantan Moreland (1902–1973), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Mitch Moreland (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Peggy Moreland, US-amerikanische Schriftstellerin
 Prentice Moreland (1925–1988), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Robert Moreland (* 1941), britischer Politiker